Athis steht für:

 Athis (Mythologie), ein Sohn der Limniace
 Athis (Schmetterling), Schmetterlingsgattung aus der Familie der Castniidae, Jacob Hübner 1819

Gemeinden in Frankreich:
 Athis (Marne) im Département Marne
 Athis-de-l’Orne, ehemalige Gemeinde im Département Orne
 Athis-Mons im Département Essonne

Siehe auch:
 Athies
 Atthis
 ATIS